Il doppio  del Trophée des Alpilles 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Laurynas Grigelis e Uladzimir Ihnacik erano i detentori del titolo ma Grigelis quest'anno non ha partecipato.

Ignatik ha fatto coppia con Radu Albot ma ha perso nel 1º turno.

Pierre-Hugues Herbert e Albano Olivetti hanno battuto in finale Marc Gicquel e Josselin Ouanna 6–3, 6(5)–7, [15–13].

Teste di serie

  Marcelo Demoliner /  Frank Moser (quarti di finale)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turno)

  Guilherme Clezar /  Purav Raja (primo turno)
  David Rice /  Sean Thornley (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Trophée des Alpilles 2013
ATP Challenger Tour 2013